La Rivière St. Croix fait référence à plusieurs cours d'eau d'Amérique du Nord :

 Le Fleuve Sainte-Croix, frontalier entre le Canada et les États-Unis.
 La Rivière Sainte-Croix, frontalière entre les états américains du Wisconsin et du Minnesota.
 La Rivière Sainte-Croix (Nouvelle-Écosse), au Canada.